Irmo kan syfta på:

Irmo, South Carolina – en ort i South Carolina, USA
Irmo – en av Tolkiens valar, se Lórien (valar)